Give-Egnens Museum er et statsanerkendt egns- og udviklingsmuseum i Give. Museet har fokus på de jyske hedebønders historie og rummer 2000 m2 udstillingsareal. Derudover har museet omkring 30 hektar skov og marker tilknyttet.

Eksterne henvisninger 
 Give-Egnens Museums hjemmeside

Museer i Region Syddanmark
Museum
Statsanerkendte museer i Danmark
Museer etableret i 1985